Gohlis – quartiere della città tedesca di Lipsia
 Gohlis – frazione del comune tedesco di Zeithain